Csehország
 Hrdlořezy, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Hrdlořezy, Prága városrésze
 Hrdlořezy, Suchdol nad Lužnicí településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban